LN Близнецов () — одиночная переменная звезда в созвездии Близнецов на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 8 443 световых лет (около 2 589 парсек) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +15,6m до +14,8m.

Характеристики 
LN Близнецов — красный гигант, углеродная пульсирующая медленная неправильная переменная звезда (LB) спектрального класса C. Радиус — около 80,34 солнечных, светимость — около 834,491 солнечных. Эффективная температура — около 3461 К.

Примечания